Lindner steht für:
 Lindner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lindner (Landmaschinenhersteller), österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Kundl
 Gottfried Lindner AG, ehemaliger deutscher Stellmacherbetrieb und Hersteller von Karosserien in Ammendorf
 Lindner (Elektrotechnikhersteller), ehemaliger deutscher Elektrotechnikhersteller in Bamberg
 Lindner Group, deutsches Bauunternehmen mit Hauptsitz in Niederbayern 
 Lindner Hotels & Resorts, familiengeführtes Hotelunternehmen mit Sitz in Düsseldorf
 Robert Lindner (Unternehmen), deutsches Lebensmittel-Handelsunternehmen mit Sitz in Berlin
 (21678) Lindner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lindtner
 Lintner